Волчья — заброшенная деревня в Шенталинском районе Самарской области, находившаяся в составе сельского поселения Старая Шентала. Предположительно была заброшена из-за нехватки рабочих мест (т. е. безработицы). Ранее в деревне функционировала одна школа.

География 
Деревня находится на левом берегу реки Кондурча на расстоянии 14 километров от районного центра - железнодорожной станции Шентала.

Население 
По данным переписи населения, в 2002 году в деревне проживали 8 человек (русские 100%). По состоянию на 2010 год в деревне Волчья проживает 0 человек.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района